Гриббл, Грибл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1872—1962) — британский художник-маринист, чьи работы входят в частности в собрание Национального морского музея.
 Гриббл, Вероника — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в четвёрках (2011).
  (1888—1932) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
 Гриббл, Гарри — британский регбист, финалист Чемпионата графств Англии в составе команды Глостершира (1947).
 Гриббл, Даррен — австралийский дипломат, посол Австралии в Южной Корее (1990—1993) и Индии (1994—1997), .
  (1897—1918) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  (1908—1985) — британский писатель, сооснователь Ассоциации писателей-криминалистов.
  (1962—2004) — американский пловец, чемпион мира по плаванию на 100 м баттерфляем и в эстафете 4×100 м комлексным плаванием (1982).
  (1903—1995) — австралийский религиозный деятель, генеральный президент Генеральной конференции Методистской церкви Австралазии (1964—1966).
  (1917—1979) — американский военный деятель, начальник Инженерных войск (1973—1976).
  (1862—1946) — британский писатель.
 Грибл, Чарльз Эдуард (1936—2016) — американский филолог-славист.

 Кейн-Гриббл, Эшли (род. 1995) — американская фигуристка.